

Musica 
 Soprano – in musica può avere differenti significati; come sostantivo, il più comune è quello che designa il/la cantante con la voce più acuta
 Nino Soprano – cantante italiano
 Soprano – pseudonimo del rapper francese Saïd M'Roubaba

Televisione 
 I Soprano – serie televisiva americana